Aeschbach ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Aeschbach (1888–1969), Schweizer Politiker (SP)
 Alexander Aeschbach (* 1974), Schweizer Radrennfahrer
 Andreas Aeschbach (* 1970), Schweizer Radrennfahrer
 Hans Aeschbach (1911–1999), Schweizer Graphiker, Zeichner und Maler
 Silvia Aeschbach (* 1960), Schweizer Journalistin und Autorin

Siehe auch:
 Eschbach